Chord – software per la trascrizione di musica
 Chord – pseudonimo di Andrés Bucci, musicista elettronico e DJ cileno
 Chord (protocollo peer-to-peer) – progetto per lo sviluppo di sistemi distribuiti scalabili e robusti sfruttando le idee del peer-to-peer
 Andrew Chord – personaggio dei fumetti Marvel Comics